Салай :

 Салай, Агонит (род. 1992) — косоварский футболист, защитник.
 Салай, Ладислав (1813—1864) — венгерский государственный деятель, историк, юрист, журналист. Член Венгерской академии наук.
 Салай — река в России, протекает в Большемурашкинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Салаи